Aftershock – liquore del Canada
 Aftershock – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Aftershock – scossa di terremoto secondaria
 After Shock – videogioco del 1986 per Amstrac CPC, Amstrad PCW, ZX Spectrum

Cinema e televisione 
 Aftershock – film statunitense del 1990
 Aftershock – film TV neozelandese del 2008
 Aftershock – film cinese del 2010 diretto da Feng Xiaogang
 Aftershock – film statunitense del 2012 diretto da Nicolás López
 Aftershock - Terremoto a New York – film TV statunitense del 1999

Musica 
 Aftershock – album dei Motörhead del 2013
 Aftershock – gruppo musicale britannico synth-pop
 Aftershock – gruppo musicale statunitense metalcore
 Aftershock – album della Average White Band del 1989
 Aftershock – album di Aphrodite del 2002
 Aftershock – album dei Forty Foot Echo del 2006